Cani da salvataggio in acqua – cani addestrati per il soccorso di persone in pericolo in acqua
 Cani da salvataggio nella neve – cani addestrati per il soccorso di persone vittime di valanghe